Риа́л, рия́л () — первоначально название крупных серебряных монет Европы (талера, пиастра) в нескольких арабоговорящих странах Ближнего Востока, в настоящее время — официальное название на русском языке многих денежных единиц.

Действующие 
 Иран: иранский риал;
 Йемен: йеменский риал;
 Катар: катарский риал (иногда риял);
 Оман: оманский риал;
 Саудовская Аравия: саудовский риял (иногда риал);

Исторические 
 Тунис: историческая валюта Тунисский риал;
 Королевство Хиджаз: историческая валюта Риал Хиджаза;
 Марокко: историческая валюта Марокканский риал;
 ЙАР: историческая валюта Риал Северного Йемена

Название происходит от испанского реала.

Источники 

 
 
 
  Включает статьи из следующих источников:
 Нумизматический словарь. — 4-е изд. — /Зварич В. В. / — Львов, 1980
 Словарь нумизмата: Пер. с нем. — /Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В./ — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993
 Современный экономический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Инфра-М, 2005.

 Реал
 Риал
 Рейс

 Риель
 Риял
 Мильрейс

Риал
Азиатские валюты